

Miejscowości na Litwie 

 Zakamionka − wieś w gminie rejonowej Ignalino

Miejscowości na Białorusi 

 Zakamionka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Plusy.